Reiche kan som auktorsförkortning betyda:

 Karl Reiche
 Louis Jérôme Reiche
 Karl Friedrich Reiche

Robotskapade auktorsförkortningar